Белоногофф — фамилия.
 Белоногофф, Александр (род. 1990) — австралийский гребец.
 Белоногофф, Татьяна (род. 2001) — британская и российская пловчиха.

См. также 
 Белоногов